(ordre alphabétique)

 Robert Negoiță (1972-), homme politique roumain ;
 Liviu Gheorghe Negoiță (1962-), homme politique roumain ;
 Liviu Negoiță, footballeur roumain. 

Patronyme roumain